Furt steht für:
 Furt, eine untiefe Flussquerung
 Furt (Weg), österreichische Bezeichnung für einen Geh- und Fahrweg im öffentlichen Gut
 eine Straßenquerung für Fußgänger und Radfahrer, siehe Fußgängerfurt

Furt ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 in Baden-Württemberg
 Furt (Meckenbeuren), Ortsteil der Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis
 Furt (Bergatreute), Ortsteil der Gemeinde Bergatreute, Landkreis Ravensburg
 Furt (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil (Wohnplatz von Wuchzenhofen) der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Furt (Ravensburg), Ortsteil der Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg
 Furt (Horgenzell), Ortsteil der Gemeinde Horgenzell, Landkreis Ravensburg
 in Bayern
 Furt (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Furt (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach
 Furt (Lechbruck am See), Ortsteil der Gemeinde Lechbruck am See, Landkreis Ostallgäu
 Furt (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein

in Österreich:
 in Oberösterreich
 Furt (Gemeinden Andrichsfurt, Peterskirchen), Ortschaft der Gemeinden Andrichsfurt und Peterskirchen, Bezirk Ried im Innkreis
 in der Steiermark
 Furt (Gemeinde Bad Mitterndorf), Ortschaft der Gemeinde Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen

Furt ist der Familienname folgender Personen:
 Jorge M. Furt (1902–1971), argentinischer Romanist, Hispanist, Schriftsteller und Privatgelehrter

FURT steht für:
 Farin Urlaub Racing Team, deutsche Rockband

Siehe auch:
 Furth

Abkürzung